Преси́-Нотр-Дам () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бриен-ле-Шато. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10303.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 77 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 46 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 35 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 35 активных работали 33 человека (20 мужчин и 13 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 11 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об